Pamal Navil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pamal Navil, Chilón, Chiapas, 
 Pamal Navil, Oxchuc, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar